Sărata se poate referi la una din următoarele localități și locuri

 din România:
 Sărata, Bacău, reședința comunei cu același nume;
 Sărata (Solonț), Bacău;
 Sărata, Bistrița-Năsăud;
 Sărata, Botoșani;
 Sărata, Buzău;
 Sărata-Monteoru, Buzău;
 Sărata, Cluj;
 Sărata, Dolj;
 Sărata, Neamț;
 Sărata, Sibiu;

 din Republica Moldova
 Sărata-Galbenă - localitate centru de comună din raionul Hîncești;
 Sărata-Mereșeni - sat în componența comunei Mereșeni din raionul Hîncești;
 Sărata Nouă - sat în componența comunei Sărata Veche din raionul Fălești;
 Sărata Nouă - localitate centru de comună din raionul Leova;
 Sărata-Răzeși - localitate centru de comună din raionul Leova;
 rezervația naturală Sărata-Răzeși
 Sărata Veche - localitate centru de comună din raionul Fălești;

 din Ucraina
 Sărata - oraș, centru administrativ al raionului Sărata, regiunea Odesa;
 Sărata-Mică - sat în componența comunei Tropoclo, raionul Tatarbunar, regiunea Odesa;
 Sărata, sat în raionul Putila, regiunea Cernăuți.

Vezi și 
 Râul Sărata (dezambiguizare)
 Sărățel (dezambiguizare)
 Sărățeni (dezambiguizare)
 Sărăteni (dezambiguizare)
 Sărulești (dezambiguizare)
 Sărata Galbenă (dezambiguizare)

Toponime românești